1349 rok naszej ery
 1349 – norweski zespół blackmetalowy
 1349 – album zespołu 1349
 (1349) Bechuana – planetoida